Высшая мера:

 Высшая мера — название смертной казни в советском уголовном праве.